Часо́вня Свято́го Равноапо́стольного Кня́зя Влади́мира — православная часовня в Барнауле. Носит имя киевского великого князя — Владимира Святославича, при котором произошло крещение Руси.

Построена в память о трагической смерти 22 февраля 2003 года мэра Барнаула Владимира Баварина.

История

Проект 
Проект часовни принадлежит барнаульскому архитектору Александру Дерингу. Первым заказчиком этого проекта был предприниматель Б. Князев. Проект был разработан в 1995 году под рабочим названием «Часовня Рождества Христова». Построить её архитектор предлагал в одном из скверов Ленинского проспекта, но осуществлению этой идеи препятствовали разные обстоятельства. Проект обсуждался, но реализация его откладывалась.

Название 
Эскизы часовни понравились мэру В. Н. Баварину, и вскоре был заложен фундамент напротив речного вокзала.

Затем о часовне вспомнили после трагических событий с мэром, когда Городской благотворительный фонд им. Владимира Баварина принял решение увековечить его память. Так часовня Александра Деринга получила новое название (Святого Равноапостольного Князя Владимира).

Строительство 
Летом 2003 года было начато строительство часовни Князя Владимира. Из Храма Христа Спасителя был привезен образ святого Равноапостольного Князя Владимира. Росписью и установкой икон занималась барнаульская иконописная мастерская «Изограф». В часовне представлены 9 икон (малый Державный Собор русских правителей), выполненные этой мастерской. Другие иконы и церковную утварь сделали мастера из Софрино.

27 июля 2004 года состоялось торжественное открытие и освящение часовни, в котором приняли участие епископ Алтайский и Барнаульский Максим, мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, президент Фонда им. Владимира Баварина Юрий Брагин и архитектор Александр Деринг. 29 августа 2005 года, в рамках празднования Дня города, часовня была передана Барнаульской и Алтайской епархии.

Архитектура 
Часовня Святого Равноапостольного Князя Владимира выполнена из особым образом обработанного красного кирпича и вписалась своей архитектурой в прилегающий городской ландшафт. Во-первых, благодаря соседству с краснокирпичным Знаменским монастырем, а во-вторых, благодаря своему традиционному строю, способному организовать и преображать окружающее пространство.

По словам А. Деринга, стилистика часовни — напоминание о древнерусской архитектуре, старых московских храмах, русском Севере, Кижах, и в то же время русском модерне, опирающемся на национальную традицию.

См. также 
 Храмы Барнаула

Примечания

Ссылки 
 Барнаульская епархия РПЦ

Владимира
Барнаул
Барнаул Владимира
Барнаул
Культовые сооружения, построенные в 2004 году в России
2004 год в Алтайском крае
Барнаул